Das Open Páginas Amarillas 1996 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Madrid. Es war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 21. bis 25. Mai 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Madrid